Club Deportivo Atlético Baleares – hiszpański klub piłkarski, grający w Segunda División B, mający siedzibę w mieście Palma de Mallorca.

Stadion 
Swoje domowe mecze klub rozgrywał na stadionie o nazwie Campo del Son Malferit, który może pomieścić 1200 widzów.

Sezony 

 4 sezony w Segunda División
 10 sezonów w Segunda División B
 53 sezony w Tercera División
 8 sezonów w Regional Preferente

Reprezentanci kraju grający w klubie 
Stan na marzec 2016.

Przypisy 

Hiszpańskie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1920
Palma de Mallorca